Pekin puede ser:

Pekín, capital de la República Popular China.
Pekin, Illinois, Estados Unidos.
Pekin, Dakota del Norte, Estados Unidos.